Trabuco - equipamento de artilharia
 Bacamarte - tipo de espingarda, chamada por vezes de "trabuco".
 Trabuco Canyon - comunidade na Califórnia
 "O Trabuco" - antigo programa de rádio de São Paulo, apresentado pelo jornalista Vicente Leporace
Luiz Carlos Trabuco Cappi - banqueiro brasileiro

Desambiguação